Asian Players Tour Championship 2012/2013 – Turniej 2 (ang. Guotai Liquor Asian Players Tour Championship 2012/2013 – Event 2) – szósty turniej snookerowy (oraz drugi turniej spod znaku Asian Players Tour Championship), wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2012/2013. Zawody odbyły się w dniach 23-27 września 2012 w hali Yixing Sports Centre w mieście Yixing w Chinach. 

W finale zwyciężył Stephen Lee, który pokonał Ding Junhuia 4−0.

Nagrody i punkty rankingowe

Rezultaty

Runda główna

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe 
 137 – Matthew Stevens
 113 – Stephen Lee
 111 – Ricky Walden
 110, 102 – Xiao Guodong
 107, 105, 102 – Ding Junhui
 104 – Hossein Vafaei

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 (strona zarchiwizowana), worldsnooker.com, [dostęp 2022-02-08].

Players Tour Championship 2012/2013
2012 w Chinach